Тетрагидроксоалюминат натрия — комплексная соль чёрного цвета, имеющая формулу Na[Al(OH)4]. 
В свободном виде не выделен. 
Существует при комнатной температуре в концентрированном растворе гидроксида натрия. 
При нагревании состав аниона усложняется. При кристаллизации удаётся выделить Na4[Al(OH)7],  Na6[Al6O4(OH)16]  и Na4[Al4O3(OH)10]. Разлагается при разбавлении раствора водой и обработке кислотами. Реагирует с карбонатом аммония и хлоридом алюминия.

Химические свойства 
При 800 С° полностью разлагается на алюминат натрия и воду:

 

При нормальных условиях может поглощать углекислый газ:

Разрушается сильными кислотами:

 

 

Взаимодействие с хлоридом аммония:

Получение 
Реакция алюминия с гидроксидом натрия и водой:

 

Смешивание гидроксидов алюминия и натрия:

 

Реакция соли алюминия с избытком щёлочи:

 

Взаимодействие оксида алюминия с раствором гидроксида натрия:

Примечания

Литература 
  
 

Алюминаты
Гидроксокомплексы
Соединения натрия